Do soutěže mužské dvouhry na tenisovém turnaji Kremlin Cup 2013 nastoupilo dvacet osm hráčů. Obhájcem titulu byl italský hráč Andreas Seppi, kterého v semifinále vyřadil Michail Kukuškin.

Vítězem soutěže dvouhry se stal nejvýše nasazený Francouz Richard Gasquet, jenž ve finále zdolal kazašského kvalifikanta Michaila Kukuškina po třísetovém průběhu 4–6, 6–4 a 6–4.

V probíhající sezóně si Richard Gasquet připsal, po titulech na lednovém Qatar Open a únorovém Open Sud de France, třetí turnajové vítězství a úhrnem 10. singlový titul kariéry.

Nasazení hráčů 
Čtyři nejvýše nasazení hráči měli volný los do druhého kola.
  'Richard Gasquet (vítěz)
  Andreas Seppi (semifinále)
  Janko Tipsarević (2. kolo)
  Alexandr Dolgopolov (2. kolo)
  Denis Istomin (2. kolo)
  Horacio Zeballos (2. kolo)
  João Sousa (1. kolo)
  Adrian Mannarino (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Kremlin Cup 2013